Dassen puede hacer referencia a:

Claro Cornelio Dassen, matemático argentino.
Dassen Berg,	colina en Alemania.  
Hubert Dassen, político neerlandés. 
Isla Dassen, isla de Sudáfrica.
Matty Dassen, futbolista neerlandés.	    
Ronald Dassen, futbolista neerlandés.
Palacio Dassen, edificio en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Petra Dassen-Housen, política neerlandesa.
Pieke Dassen, actor y pintor neerlandés.